Aceasta este lista țărilor după rata de încarcerare.


Lista
''Implicit, lista este sortată alfabetic. Click pe celula de sortare de sub titlurile de coloane pentru a sorta tabelul în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Note

China 
Aceeași sursă ca și pentru tot tabelul, dar mai detaliat. Vezi și: reeducarea prin muncă și Laogai.

Coreea de Nord 
Există puține informații referitoare la rata de încarcerare din Coreea de Nord. U.S. Committee for Human Rights in North Korea estimează între 150.000 și 200.000 de deținuți în baza mărturiilor dezertorilor din biroul de poliție al statului, care, brut echivalează cu 600-800 de persoane încarcerate per 100.000 de locuitori.

Statele Unite 

Rata is for inmates held in adult facilities. For juvenile detention numbers see Youth incarceration in the United States. See notes at the bottom of the U.S. Bureau of Justice Statistics (BJS) source table used by the World Prison Brief to calculate the rate in the above list: "Total includes all inmates held in local jails, state or federal prisons, or privately operated facilities. Excludes inmates held in U.S. Territories (appendix tables 2 and 3), military facilities (appendix tables 2 and 4), U.S. Immigration and Customs Enforcement [ICE] facilities, facilities contracted by the U.S. Marshals Service, jails in Indian country, or juvenile facilities." BJS has numbers for U.S. Territories, military facilities, ICE, and for jails in Indian country.

Referințe

Legături externe

Research & Publications | International Centre for Prison Studies. The latest "World Prison Population List" in PDF form can be found here. 
 Persons Detained Statistics of incarceration ("detained") from the United Nations Office on Drugs and Crime
 Prison population per capita. Edutube . World map. Move cursor over countries to see incarceration rates. Click the full-screen icon in the bottom-left of the map to launch it in a full-screen window. Then click anywhere on the map and use your mouse scroll wheel to zoom in or out. Drag the map to move it in any direction. 
 Data Analysis Tools - Corrections Statistical Analysis Tool (CSAT) - Prisoners. United States Bureau of Justice Statistics.
 Number of inmates in Ukraine rises for first time in 7 years. 26 March 2009. Kyiv Post.

Iîncarcerare